Заманкул (гора) — горная вершина в Северной Осетии.
 Заманкул (село) — село в Правобережном районе Северной Осетии.